Hadrosauroidea é um clado ou superfamília de dinossauros ornitísquios que inclui os dinossauros "bico de pato", ou hadrossaurídeos, e todos os dinossauros mais intimamente relacionados a eles do que ao Iguanodon. Seus restos mortais foram recuperados na Ásia, Europa e África. Muitos hadrossauroides primitivos, como o Probactrosaurus asiático e o Altirhinus, foram tradicionalmente incluídos em um grupo parafilético (agrupamento não natural) "Iguanodontidae". Com a análise cladística, o Iguanodontidae tradicional foi amplamente dissolvido e provavelmente inclui apenas Iguanodon e talvez seus parentes mais próximos.

Classificação
O cladograma abaixo segue uma análise de Andrew McDonald, 2012, e mostra a posição de Hadrosauroidea dentro de Styracosterna.

O cladograma abaixo segue uma análise de Wu Wenhao e Pascal Godefroit (2012).

Cladograma segundo Prieto-Marquez e Norell (2010).

Uma análise filogenética realizada por Ramírez-Velasco et al. (2012) encontraram uma grande politomia entre todos os hadrossauróides que são mais derivados do que o Probactrosaurus, mas menos derivados do que o Hadrosauridae. A exclusão de Claosaurus, Jeyawati, Levnesovia, Nanyangosaurus, Shuangmiaosaurus e Telmatosaurus da análise resultou em uma topologia mais resolvida.